Анна Дудич — український педагог.
 Дудич Володимир — американський політичний діяч українського походження, полісмен, сенатор штату Іллінойс.
 Дудич Володимир Самойлович (1885—1920) — член УЦР.
 Іван Дудич — сербський футболіст, грав на позиції захисника.
 Дудич Микола Васильович — районовий провідник ОУН.
 Дудич Олег Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудич Олена Олексіївна — українська та білоруська актриса театру і кіно.